Georgikon (греч.) — дидактическое стихотворение, в котором воспевается земледелие; например:
 «Георгики» (ок. 29 до н. э.) — поэма Вергилия.
 Georgikon () — бывший университет сельского хозяйства в Кестхей (Венгрия).
 «Georgikon» (Будапешт, 1925) — сочинение венгерского писателя Ференца Мора.

Примечания 

Греческие термины